В математиці існує багато термінів, пов'язаних з поняттям циклічності:
 Циклічний код — лінійні коди, для яких циклічна перестановка кодового слова також є кодовим словом.
 Циклічний запис перестановок
 Циклічне розширення поля, для якого група Галуа є циклічною
 Циклічний граф — зв'язний граф 2-регулярний граф:
Циклічний граф (алгебра) — графічне представлення циклів за допомогою степенів елементів групи
 Циркулянтний граф — граф, у якого матриця суміжності є циркулянтною матрицею
 Цикл (теорія графів) містить нетривіальний ланцюг, який починається і закінчується в одному й тому ж вузлі
 Циклічна група — це група, яка може бути породжена одним елементом
 Циклічний порядок — спосіб організації множини об'єктів в колі
 Циклічне число — число, в якому переставляються числа при множенні
 Циклічна перестановка — перестановка з нетривіальною орбітою
 Циклічний багатокутник — багатокутник, який можна вписати в коло
 Циклічний зсув — бітовий зсув на сталу величину

Див. також 
 Цикл